Татья́на Во́ронова:
 Воронова, Татьяна Васильевна (род. 1955) — советская и латвийская шахматистка.
 Воронова, Татьяна Геннадьевна (род. 1975) — российский государственный и политический деятель.
 Воронова, Татьяна Петровна (1924—2011) — журналистка, историк и краевед, публицист.
 Воронова, Татьяна Сергеевна (род. 1997) — российская биатлонистка.